Boogie Nights (single), een single uit 1977 van de groep Heatwave
 Boogie Nights (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1997
 Boogie Nights (radioprogramma), een Nederlands radioprogramma van de VPRO